Il singolare  del VTR Open 2013 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP World Tour 2013.

Il detentore del titolo era Juan Mónaco, ma è stato eliminato al secondo turno da Guillaume Rufin.

Il torneo ha visto il ritorno in campo di Rafael Nadal dopo oltre 7 mesi di assenza causati da un infortunio. Lo spagnolo ha raggiunto la finale ma è stato sconfitto da Horacio Zeballos per 62-7, 7-66, 6-4.

Teste di serie 

  Rafael Nadal (finale)
  Juan Mónaco (secondo turno)
  Jérémy Chardy (semifinale)
  Pablo Andújar (secondo turno)

  Albert Ramos (quarti di finale)
  Paolo Lorenzi (quarti di finale)
  Daniel Gimeno Traver (quarti di finale)
  Carlos Berlocq (semifinale)

Wildcard 

  Christian Garín (secondo turno)
  Nicolás Massú (primo turno)

  Rafael Nadal (finale)

Qualificati 

  Federico Delbonis (secondo turno)
  Diego Schwartzman (primo turno)

  Dušan Lajović (primo turno)
  Gianluca Naso (primo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

VTR Open 2013
ATP World Tour 2013